Пьер Михаэ́ль Литтба́рски (; род. 16 апреля 1960, Западный Берлин) — немецкий футболист, полузащитник.Чемпион мира 1990 года. Ныне — тренер.

Карьера

Игровая 
Немецкими болельщиками был прозван «Герр Литти». Литтбарски имел с рождения небольшой дефект ног. Но благодаря поразительной работоспособности и отдаче, а также умению тренера Хеннеса Вайсвайлера находить таланты, смог стать великим футболистом. За 15 сезонов, проведённых Литтбарски в составе футбольного клуба «Кёльн», стал его символом и легендой. В 18 лет Пьер впервые надел футболку «Кёльна», и многие специалисты заметили, что при характерном дефекте ног Литтбарски обладает отличной скоростью и сумасшедшим ударом с левой ноги.

В 1986 году Литтбарски перебрался в Париж, чтобы стать игроком «Расинга», но через год вновь вернулся в «Кёльн». Почти все тренеры мира отмечали поразительную работоспособность игрока, но никто не спешил подписывать с ним контракт. Литтбарски сыграл 406 матчей в немецкой Бундеслиге и забил 116 голов, что для игрока его амплуа является очень хорошим результатом. Литти ушёл из «Кёльна» в 1993 году и перешёл в J-Лигу, где уже играли ряд великих игроков, таких как Зико, Линекер. Многие футболисты, выступавшие вместе с Литтбарски, отмечают в нём человеческие качества. В нашумевшей книге бывшего вратаря сборной ФРГ Харальда Шумахера автор описал факты гулянок и хождения к проституткам игроков сборной на чемпионате мира в Мексике в 1986 году, только Литтбарски в одиночестве оставался на базе.

В 1990 году на чемпионате мира в Италии с футболистами ФРГ была проведена фотосессия, проблемы возникли, естественно, только с Литтбарски. Литтбарски принял участие в чемпионатах мира 1982, 1986 и 1990 годов, в чемпионатах Европы 1984 и 1988 годов, за сборную ФРГ сыграл 73 матча, забил 18 мячей.

Тренерская 
9 июня 2010 года подписал двухлетний контракт с клубом «Вольфсбург» в качестве ассистента главного тренера. 7 февраля 2011 года назначен исполняющим обязанности главного тренера «Вольфсбурга» вместо Стива Макларена.

Достижения 
Кёльн
 Обладатель Кубка Германии: 1983
Сборная Германии
 Чемпион мира: 1990
 Вице-чемпион мира: 1982, 1986

Примечания 

Родившиеся в Западном Берлине
Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Расинг» Париж
Игроки ФК «ДЖЕФ Юнайтед Итихара Тиба»
Игроки ФК «Вегалта Сэндай»
Тренеры ФК «Сидней»
Чемпионы мира по футболу
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Иокогама»
Тренеры ФК «Дуйсбург»
Тренеры ФК «Ависпа Фукуока»
Тренеры ФК «Сайпа»
Тренеры ФК «Вадуц»
Тренеры ФК «Вольфсбург»